Dubai Tennis Championships 2023 – Dublu masculin a avut loc la sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie 2023. Șaisprezece perechi de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Dubai disputat pe terenuri cu suprafață dură. Tim Pütz și Michael Venus au fost campionii en-titre, dar Venus a ales să participe la Acapulco. Pütz joacă în parteneriat cu Kevin Krawietz.

Maxime Cressy și Fabrice Martin au câștigat titlul, învingând ăn finală pe Glasspool și Heliövaara cu 7–6(7–2), 6–4.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
 Main draw
 Qualifying draw

2023
ATP Tour 2023